Ел Бимбалете има више значења:

 Ел Бимбалете (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бимбалете (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бимбалете (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Бимбалете (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Бимбалете (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику